Tyler Historic Landmark ist ein von Stadtrat der texanischen Stadt Tyler vergebener Titel zur Ausweisung von historisch signifikanten Bauwerken innerhalb des Stadtgebiets.

Geschichte 
Um das kulturelle Erbe der Stadt zu bewahren, wurde im Jahr 1969 beim Stadtplanungsreferat der Stadt Tyler das Tyler Historical Preservation Board ins Leben gerufen. Aufgabe des derzeit aus neun Mitgliedern bestehenden Komitees ist es, Stätten von historischer, kultureller oder architektonischer Bedeutung auszuweisen und das Bewusstsein der Bevölkerung für die Kulturdenkmäler der Stadt zu schärfen. Für die bauliche Unterhaltung der Objekte wurde von der Stadt Tyler ein Freiwilligenprogramm aufgelegt, das die Besitzer der Häuser miteinbezieht.

Seit 1983 werden die Bauwerke als Tyler Historic Landmark ausgewiesen. Die ersten beiden Bauten, denen dieser Status zuerkannt wurde, waren am 9. August 1983 die Marvin United Methodist Church und die Saint James Christian Methodist Episcopal Church. Bis Februar 2008 wurden 67 Bauwerke und Anlagen zur Tyler Historic Landmark erklärt. An allen Bauten ist eine Plakette (siehe Bild) angebracht, die auf diesen Status hinweist.

Das Tyler Historical Preservation Board sichtet die Anträge auf Zuerkennung und gibt nach fachlicher Prüfung Empfehlungen ab. Die Entscheidung über die Vergabe des Titels trifft der Stadtrat.

Liste der Tyler Historical Landmarks 
Hinweis: Die Liste ist nach dem Datum der Zuerkennung des Titels sortiert. Mit Hilfe der Pfeilsymbole im Kopf der Tabelle ist eine Sortierung nach anderen Kriterien möglich. Die Abkürzung RTHL weist auf die zusätzliche Ausweisung als Recorded Texas Historic Landmark hin, die Abkürzung NRHP auf die Aufnahme in das National Register of Historic Places.

Literatur 
 Tyler Historical Preservation Board (Hrsg.): Tyler Landmarks. November 2008

 
Liste (Kulturdenkmale in den Vereinigten Staaten)